Cristallini – plurale di Cristallino
 Giorgio Cristallini (1921-1999) – attore, regista, sceneggiatore e direttore di produzione italiano
 Paolo Cristallini (1971) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano